Marie-Eve Sténuit (1955 - ), écrivain belge
 Robert Pierre André Sténuit (1933 - ), journaliste, écrivain et archéologue sous-marin d'origine belge
 Robin Stenuit (1990 - ), coureur cycliste belge